Liste des autoroutes numérotées 13 (ne comprend pas les A13).

Autoroute 13 (Alberta)
 Autoroute 13 (Colombie-Britannique)
 Autoroute 13 (Manitoba)
 Route 13 (Terre-Neuve-et-Labrador)
 Route 13 (Île-du-Prince-Édouard)
 Autoroute 13 (Québec)
 Autoroute 13 (Saskatchewan)

U.S. Route 13
 Route 13 (Nouvelle-Angleterre)
 State Route 13 (Alabama)
 Autoroute 13 (Arkansas)
 State Route 13 (Californie)
 State Highway 13 (Colorado)
 State Road 13 (Floride)
 State Route 13 (Géorgie)
 State Highway 13 (Idaho)
 Route 13 (Illinois)
 State Road 13 (Indiana)
 Autoroute 13 (Iowa)
 K-13 (autoroute du Kansas)
 Route 13 (Kentucky)
 Autoroute 13 (Louisiane)
 Route 13 (Massachusetts)
 M-13 (autoroute du Michigan)
 State Highway 13 (Minnesota)
 Autoroute 13 (Mississippi)
 Route 13 (Missouri)
 Autoroute 13 (Montana)
 Autoroute 13 (Nebraska)
 State Route 13 (Nevada)
 Route 13 (New Hampshire)
 Route 13 (New Jersey)
 Route 13E (New Jersey)
 State Road 13 (Nouveau-Mexique)
 State Route 13 (New York)
 Autoroute 13 (Caroline du Nord)
 Autoroute 13 (Dakota du Nord)
 State Route 13 (Ohio)
 Route 13 (Pennsylvanie)
 Autoroute 13 (Dakota du Sud)
 State Route 13 (Tennessee)
 State Highway 13 (Texas)
 State Highway Loop 13 (Texas)
 Farm to Market Road 13 (Texas)
 Park Road 13 (Texas)
 State Route 13 (Utah)
 State Route 13 (Virginie)
 Autoroute 13 (Wisconsin)
 Autoroute 13 (Wyoming)

Autoroute nationale 13

Autoroute 13

Strada Statale 13 Pontebbana

Route nationale 13

Route nationale 13

Route nationale 13